Caldicott ist der Familienname folgender Personen:

 David Caldicott, irischer Mediziner
 Fiona Caldicott, britische Psychiaterin
 Helen Caldicott (* 1938), australische Ärztin, Buchautorin und Anti-Kernwaffen Aktivistin
 John Caldicott (1828–1895), anglikanischer Priester
 Richard Caldicott (* 1962), englischer Fotograf

Caldicott steht für:
 Caldicott (Maryland), historisches Haus im Somerset County, Maryland
 Caldicott School, eine Jungenschule in Buckinghamshire, England
 Caldicott Report, der Abschlussbericht einer von Fiona Caldicott geleiteten Expertenkommission

Siehe auch: Caldecote, Caldecott, Caldecotte, Caldicot